|-
| 137501 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137502 - ||  || 10 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 137503 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 137504 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 137505 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 137506 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 137507 - ||  || 8 noiembrie 1999 ||  || , 
|-
| 137508 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137509 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137510 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137511 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137512 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137513 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137514 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137515 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137516 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137517 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137518 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137519 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137520 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137521 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137522 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137523 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137524 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137525 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137526 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137527 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137528 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137529 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137530 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137531 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137532 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137533 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137534 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137535 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137536 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137537 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137538 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137539 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137540 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137541 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137542 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137543 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137544 ||  || 12 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 137545 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137546 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137547 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137548 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137549 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137550 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137551 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137552 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137553 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137554 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137555 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137556 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137557 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137558 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137559 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137560 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137561 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137562 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137563 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137564 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137565 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137566 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137567 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137568 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137569 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137570 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137571 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137572 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137573 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137574 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137575 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137576 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137577 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137578 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137579 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137580 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137581 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137582 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137583 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137584 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137585 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137586 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137587 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137588 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137589 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137590 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137591 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137592 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137593 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137594 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137595 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137596 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137597 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137598 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137599 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137600 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-